Vel může znamenat:

 Vel (přítok Pečory) – řeka v Komiské republice v Rusku, přítok Pečory
 Vel (přítok Vagy) – řeka v Archangelské oblasti v Rusku, přítok Vagy

 Vel (Ázerbájdžán) – vesnice v Ázerbájdžánu